«Самолёты: Ого́нь и вода́» () — анимационный фильм компании Disney, вышедший в 2014 году. Является сиквелом мультфильма «Самолёты» и вторым спин-оффом франшизы — «Тачки».

Сюжет 
Кукурузник Дасти Полейполе после победы в кругосветной гонке продолжает выигрывать в других соревнованиях. В это время в его родных Кривых Лопастях готовятся к проведению международного Праздника кукурузы. Вернувшись домой, Дасти отправляется тренироваться вместе со Шкипером. Во время полёта на всей скорости вверх у Дасти крошится передача шестерни. В мастерской у Дотти он узнаёт, что он не сможет летать на пределе, необходимая запчасть более не выпускается, а полёт на максимальной тяге приведёт к крушению. Дотти устанавливает ему датчик разгона до 80 %. Ночью Дасти решает попробовать разогнаться до предела, но срабатывает датчик и он цепляет опору ЛЭП. С трудом сев, он врезается в заправку, которая тут же загорается. Дасти вместе со Шкипером, Дотти, Сверчком, Чухом и пожарным 01 тушат пожар при помощи водонапорной башни.

На следующий день в Кривые лопасти приезжает начальник ТМСТ (Сверчок расшифровывает ТМСТ как «теперь мы сядем в тюрьму»). Он предупреждает, что если 01 не найдёт себе помощника, Кривые Лопасти закроют. Дасти решает помочь своему городку, и поэтому он направляется в пожарную школу, чтобы получить диплом пожарного. Тем временем Дотти занимается модернизацией 01-го. По прибытии на базу спасателей, он знакомится с новыми друзьями: тяжёлым вертолётом Ветродуем, гидросамолётом Плюшкой, группой десанта под началом Динамита и многими другими. В этот же день он своими глазами видит, как пожарные тушат лесной пожар, который является обычным делом, но попадает под немилость начальника базы Винта и под облако пожаротушащей пены, выпущенного Плюшкой.

Винт начинает тренировать Дасти, предварительно приказав механику станции — автопогрузчику Мару «отодрать ему шасси» — то есть модернизировать под огнеборца (установить поплавки и отрезать баки на законцовках крыла), но тот практически не делает успехов, в частности из-за неисправного двигателя. В один из дней с Дасти связываются Кривые лопасти, и Шкипер с Чухом сообщают обнадёживающие новости — на старом складе нашлась необходимая запчасть. Почти сразу после этого на базу приезжает директор заповедника Спиннер, которого заботит лишь репутация турбазы как элитного места отдыха. Спасатели посмеиваются над ним. Он же проговаривается насчёт прошлого Винта, о котором никто не говорит вслух. Ветродуй просит Дасти подъехать к главному ангару ближе к полуночи. Там он узнаёт про прошлое Винта — он был кинозвездой и снимался в сериале про полицейских, но позднее покинул проект по неизвестным для команды причинам.

На следующий день из-за грозы, в лесу разгорается несколько пожаров, соединившихся в один. Дасти едва не остаётся на базе, но Ветродуй уговаривает начальника взять его с собой. Во время тушения пожара возникает проблема: десант попал в кольцо огня из-за перемены ветра, и Дасти, в нарушение правил, выручает их.

Вечером они посещают турбазу, на которой проходит праздник в честь её открытия. Спиннер выслуживается перед министром. Дасти помогает парочке пожилых трейлеров найти место их медового месяца. Этим местом оказался Штопорный каньон. Чуть позже, у костра, Ветродуй рассказывает тост.

Наутро Шкипер вызывает Дасти и сообщает неутешительные вести — запчасть, предназначавшаяся для ремонта Дасти, оказалась неподходящей к нему. А необходимой запчасти уже просто не существует. Почти сразу он отправляется на тушение пожара. Плюшка и Ветродуй полетели тушить первичный источник огня, а Дасти и Винт, добравшись до очага возгорания, понимают, что огонь скоро поглотит турбазу и приказывает Мару сообщить об угрозе Спиннеру. Дасти, находящийся в подавленном настроении из-за сообщения Шкипера, не слушает Винта и выливает всю жидкость за раз вместо того, чтобы вылить жидкость в два захода. Он решает набрать воду из реки, но из-за сильного ветра падает в воду. Винт пытался вытащить его из воды, но сам зацепился за дерево. Дасти попытался взлететь, и при этом чуть не упал с водопада, побоявшись дать полную тягу, но его успел подхватить подоспевший Винт. Приземлившись, Винт отчитывает Дасти за поведение и приказывает «убираться на свои гонки». В ответ на это Дасти рассказывает о поломке, не поддающейся ремонту. Они прячутся в заброшенной шахте. Винт получает тяжёлые ожоги от того, что прикрывает Дасти, а на последнего падает балка перекрытия, оцарапывая хвост. Через некоторое время они выбираются, но Винт взлёте падает на землю. Винта спасают и возвращают на базу. Оказывается, что от жары у него перебита гидросистема.

Тем временем Спиннер проводит торжественное открытие памятной таблички, которое обрывается сначала тем, что персонал турбазы обсуждает необходимость эвакуации, а затем уже тем, что огонь оказался на подступах к турбазе. Началась эвакуация гостей всеми доступными способами.

К ночи Винта отремонтировали. Мару рассказывает Дасти причину того, почему Винт ушёл из актёров и стал пожарным — во время подготовки к съёмкам очередной сцены погиб его друг и по совместительству, напарник по сериалу. Тем временем, во время эвакуации гостей турбазы, горящие деревья падают прямо на дорогу, разрушая пункт контроля и преграждают дорогу поезду, а камнепад лишает пожарного турбазы сержанта Пожарского брандспойта. Из-за этого, в нарушение инструкций (не летать в тёмное время суток) пожарные выдвинулись спасать машины. Однако возникла проблема: Мару не смог заполнить баки спасателей из-за того, что немногим ранее Спиннер открыл кран с магистрали, чтобы вода защищала только турбазу. Тем не менее, спасатели разрешают проблему с проездом. Сразу им приходит сообщение: в Штопорном каньоне в опасности оказалась парочка трейлеров, которые искали место, где они справляли медовый месяц полвека назад. Мост почти обрушился, но на помощь приходит восстановившийся Винт: зацепив крюком смотровую площадку, он выигрывает несколько минут, чтобы Дасти разогнался до предела вдоль водопада, набрал воды и спас их. Но неожиданно его двигатель выходит из строя, и Дасти, потеряв управление, на полной скорости врезается в лес, получив серьёзные повреждения.

Наутро Дасти перевозят на базу спасателей, где Мару в течение 5 дней его ремонтирует. По итогу оказывается, что Мару использовал для ремонта двигателя уникальную запчасть, что позволяет Дасти вновь разгоняться до максимума. В тот же день его приветствует новый директор заповедника, назначенный вместо Спиннера.

Дасти Полейполе получает диплом пожарного и возвращается домой. Дома машина из ТМСТ сообщает, что аэродром Кривые Лопасти не закроют. В конце фильма вся команда пожарных показывает шоу в честь праздника кукурузы. Дасти разгоняется до предела и поливает всех водой.

После титров показывается судьба Спиннера — его назначают директором заповедника «Долина смерти».

Роли озвучивали

См. также 
 Тачки
 Аэротачки
 От винта 3D
 Тачки 2
 Тачки 3

Примечания 

Мультфильмы США 2014 года
Компьютерные анимационные фильмы США
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Мультфильмы об авиации
Тачки
Фильмы США в 3D
Фильмы 2014 года в 3D
Мультфильмы Бобса Ганнуэя